Luithlen ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Bischoff-Luithlen (1911–1981), deutsche Volkskundlerin und Archivarin
 Friedrich Luithlen (1869–1927), österreichischer Dermatologe
 Marie Luithlen, geb. Hanke (1826–1893), österreichische Schulgründerin und Pädagogin
 Viktor Luithlen (1901–1987), österreichischer Musikwissenschaftler und Archivar